Het WTA-tennistoernooi van Quebec (officieel Bell Challenge) van 2001 vond plaats van 17 tot en met 23 september 2001 in de Canadese stad Quebec. Het was de negende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op overdekte tapijtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Chanda Rubin was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Meghann Shaughnessy uit de Verenigde Staten, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als vierde geplaatste Kroatische Iva Majoli in twee sets. Shaughnessy wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Quebec op haar naam te schrij­ven. Het was haar tweede WTA-titel, de enige van dat jaar. Zij won US$ 27.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Els Callens verloor haar openingspartij.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Nicole Pratt en Meghann Shaughnessy hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het eerste reekshoofd, María Emilia Salerni en Patricia Tarabini, had zich kort voor aanvang van het toernooi afgemeld.

Het ongeplaatste duo Samantha Reeves en Adriana Serra Zanetti won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste Tsjechische koppel Klára Koukalová en Alena Vašková in drie sets. Het was hun eerste, en enige, gezamen­lijke titel. Noch de Amerikaanse Reeves noch de Italiaanse Serra Zanetti had daar­naast eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners.

De Belgische Els Callens speelde samen met Anca Barna uit Duitsland – zij vormden het derde reekshoofd, maar strandden al in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Prijzengeld

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Quebec 2001
Quebec